Айос-Еорьос (А́гиос-Гео́ргиос,  «Святой Георгий») — самый распространённый греческий топоним. Может означать:

 Айос-Еорьос (Андипарос) — село на Андипаросе.
  —— село в сообществе Андравида.
 
 Айос-Еорьос (Грамвуса) — село в сообществе Грамвуса на Крите.
 Айос-Еорьос (Закрос) — село в сообществе Закрос на Крите.
 Айос-Еорьос (Иерапетра) — село в сообществе Иерапетра на Крите.
 Айос-Еорьос (Мандра) — село в сообществе Мандра.
 Айос-Еорьос (Метана) — село.
 Айос-Еорьос (Неа-Анхиалос) — село в сообществе Неа-Анхиалос.
  — село на Керкире.
  — село в сообществе Парамитья.
  — село в сообществе Парга.
  — село на Тире.
 Айос-Еорьос (Трикерион) — село в сообществе Трикерион.

Острова 
  — остров в общине Саламин.
 Айос-Еорьос (Идра) — остров в общине Идра.
  — остров в общине Мейисти.
 Айос-Еорьос (Миконос) — остров в общине Миконос.